Тиндарей — царь Спарты, муж Леды, отец Клитемнестры и Кастора.
 (8125) Тиндарей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.